Arteaga (del euskera Arteaga, «lugar de encinas») hace referencia a varios artículos:

Localidades y divisiones administrativas

En Argentina 

 Arteaga (Santa Fe), localidad de la Argentina.

En España 

 Arteaga (Derio), barrio del municipio de Derio, en el País Vasco.
 Arteaga (Navarra), localidad del municipio de Metauten, Navarra.
 Arteaga, antiguo nombre de Artea, municipio del País Vasco.
 Gautéguiz de Arteaga, municipio del País Vasco.

En México 

 Municipio de Arteaga (Coahuila) en el estado de Coahuila.
 Arteaga (Coahuila), cabecera del municipio homónimo.
 Municipio de Arteaga (Michoacán) en el estado de Michoacán.
 Arteaga (Michoacán), cabecera del municipio homónimo.

Títulos 
 Señorío de Arteaga, título de nobleza.